Соломия — многозначный термин:

 Соломия — женское имя.
 Соломия — село в Гайворонском районе Кировоградской области Украины.

См. также 
 Соломаха